Rio Isle - um rio localizado na França
Isle (Minnesota) - uma cidade localizada no estado americano de Minnesota

Desambiguação